Les Bétazoïdes sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Bétazed.

Physiologie 
Extérieurement, les Bétazoïdes forment l'espèce humanoïde la plus proche des Humains qu'ils ont rencontrés durant leur expansion. En fait, ils en sont physiquement indiscernables, si ce n'est leurs yeux à l'iris toujours noir.

Les Bétazoïdes sont naturellement télépathes, la plupart développant ce don durant l'adolescence. Rares sont ceux qui naissent avec cette capacité immédiatement opérationnelle. Alors, souvent incapables de faire écran au bruit de fond permanent des autres esprits, ils souffrent couramment de désordres psychologiques pouvant être très graves.

Les Bétazoïdes peuvent se reproduire avec les humains, cependant cela a des répercussions sur les capacités télépathiques de leur descendance, qui restent souvent plutôt au niveau de l'empathie que de la télépathie. Cependant, les télépathes bétazoïdes effectifs sont incapables de lire les pensées des Férengis, des Breens, des Ulliens ou des Doptériens, mais les demi-Bétazoïdes ont un certain succès empathique avec ces mêmes espèces.

Histoire 
Les Bétazoïdes sont membres de la Fédération des planètes unies.

Bétazed a joui d'une histoire relativement libre de troubles depuis plusieurs siècles. Cette paix connaît une parenthèse lorsque le Dominion envahit la planète en 2374, cette occupation prenant probablement fin à l'issue de la Guerre du Dominion.

Culture 
La société de Bétazed comporte une noblesse héréditaire complexe. La diplomate bétazoïde Lwaxana Troi, mère de Deanna Troi est, par exemple, Fille de la Cinquième Maison, Détentrice du Calice sacré de Riix et Héritière des Anneaux saints de Bétazed.

Traditionnellement, lors des mariages bétazoïdes, tous les participants doivent être nus, tant les mariés que les invités.

Bétazoïdes célèbres 
Deanna Troi (demi-Humaine)
 Lwaxana Troi
 Tam Elbrun

Épisodes notables 
 Star Trek : La Nouvelle Génération :
 La Bataille (saison 1, épisode 9 : The Battle)
 Tin Man (saison 3, épisode 20 : Tin Man)
 Ménage à Troi (saison 3, épisode 24 : Ménage a Troi)
 Star Trek: Deep Space Nine :
 Sous la lune pâle : (saison 6, épisode 19 : In the Pale Moonlight)

Espèce extraterrestre de Star Trek
Télépathe de fiction
Empathe de fiction